Musique ("musica", in francese), può significare:

 Musique – gruppo musicale discomusic degli anni settanta
 Musique – singolo di France Gall del 1977
 Musique Non Stop – singolo dei Kraftwerk del 1986
 Musique – album dei Theatre of Tragedy del 2000
 Musique Vol. 1 1993-2005 – raccolta dei Daft Punk del 2006
 Musique – singolo di Purple Disco Machine del 2014